Якунино — деревня, расположенная в Бужаровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица — Зелёная, зарегистрировано 3 садовых товарищества.

Находится примерно в 12 км на север от Истры, высота над уровнем моря 189 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра